Зелёный ад:
 «Зелёный ад» () — фильм ужасов (США, 2015 год);
 «Зелёный ад» () — прозвище трассы «Северная петля» автодрома Нюрбургринг.

См. также 
Монстр из Зелёного ада